Résultats détaillés de l’édition 1995 du tournoi de tennis professionnel US Open de tennis qui est disputée du 28 août au .

Faits marquants 
Pour la deuxième fois, le public américain assiste à la confrontation de ses deux champions de la décennie en finale à Flushing Meadow. Comme cinq ans plus tôt, elle tourne à l'avantage de Pete Sampras qui inscrit pour la troisième fois son nom au palmarès de l'épreuve, aux dépens du tenant du titre, Andre Agassi.

Le tournoi féminin est remporté pour la quatrième fois par l'Allemande Steffi Graf. En finale, elle retrouve sur son chemin sa grande rivale Monica Seles. Lauréate en 1991 et 1992, la joueuse yougoslave naturalisée américaine revient à la compétition, deux ans après l'agression au couteau dont elle a été victime.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames de l'US Open
 Palmarès du simple messieurs de l'US Open
 Palmarès du double dames de l'US Open
 Palmarès du double messieurs de l'US Open
 Palmarès du double mixte de l'US Open
 Saison 1995 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Site de l'ATP

1995
US Open
US Open
Tennis aux États-Unis en 1995
Tennis en août 1995
Tennis en septembre 1995